Der Wettkampf Kasparow–Karpow 2009 war ein schachlicher Zweikampf über zwölf Partien zwischen den beiden Ex-Weltmeistern Garri Kasparow und Anatoli Karpow. Anlass war das 25-jährige Jubiläum des ersten Weltmeisterschaftskampfes 1984. Er fand vom 22. bis 24. September 2009 in Valencia, Spanien statt. Er bestand aus vier Schnellschachpartien (25 Minuten Bedenkzeit), welche Kasparow mit 3:1 (+3 =0 −1) für sich entschied, und acht Blitzschachpartien (5 Minuten Bedenkzeit), die er ebenfalls mit 6:2 (+5 =2 −1) gewann. Das Gesamtergebnis lautete 9:3 für Kasparow. Schiedsrichter war der Niederländer Geurt Gijssen.

Partien

Schnellschach-Partien

1. Schnellschach-Partie 

 Karpow–Kasparow 0:1
 Valencia, 22. September 2009
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D72
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5 0–0 9. 0–0 e6 10. Sbc3 Sa6 11. h3 exd5 12. exd5 Sc4 13. b3 Sd6 14. Lf4 b6 15. Dd2 Lb7 16. Tad1 Sc7 17. g4 Dd7 18. a4 f5 19. g5 Tad8 20. Lg3 f4 21. Sxf4 Sf5 22. Sb5 Sxb5 23. axb5 Sd4 24. Se6? Zeitüberschreitung (24. … Sxe6 25. dxe6 Dxd2 26. Txd2 Txd2 27. Lxb7 Te8 28. Te1 Td3 29. Lc6 Te7 mit klarem Vorteil für Schwarz)  0:1

2. Schnellschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Valencia, 22. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. Dc2 Ld6 7. Lxd6 Dxd6 8. e3 Se7 9. Ld3 Sd7 10. Sge2 h6 11. 0–0 0–0 12. a3 a5 13. Tad1 b6 14. e4 dxe4 15. Sxe4 Db8 16. S2c3 La6 17. Lxa6 Txa6 18. d5 Sxd5 19. Sxd5 cxd5 20. Txd5 Ta7 21. Dd2 Sc5 22. Sf6+ gxf6 23. Dxh6 f5 24. Dg5+ Kh8 25. Df6+ Kg8 26. Txf5 Se4 27. Dh4 Te8 28. Th5 f5 1:0

3. Schnellschach-Partie 

 Karpow–Kasparow 1:0
 Valencia, 23. September 2009
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D72
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5 e6 9. 0–0 0–0 10. Sec3 Sa6 11. a4 exd5 12. exd5 Sb4 13. Le3 Ld4 14. a5 Lxe3 15. axb6 Ld4 16. bxa7 Lf5 17. Sa3 Txa7 18. Scb5 Txa3 19. Txa3 Lxb2 20. Te3 Db6 21. De2 Lg7 22. Td1 Ld7 23. Sa3 Ld4 24. Te7 La4 25. Tc1 Df6 26. Txb7 Lb2 27. Txc5 Lxa3 28. h4 Sd3 29. Ta5 Sc5 30. Tba7 Dd4 31. De3 Dxe3 32. fxe3 Lc1 33. Kf2 Sd3+ 34. Ke2 Lc2 35. d6 Te8 36. Ta8 1:0

4. Schnellschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Valencia, 23. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. Dc2 Ld6 7. Lxd6 Dxd6 8. e3 Se7 9. Ld3 g6 10. f3 Sd7 11. Sge2 0–0 12. 0–0 c5 13. Dd2 a6 14. Tad1 cxd4 15. exd4 Sf6 16. g4 Kg7 17. Df4 Td8 18. Tfe1 b5 19. Dxd6 Txd6 20. Sf4 Kf8 21. h4 Ld7 22. Kf2 Se8 23. Tc1 Tc8 24. a3 Sc7 25. Sce2 Tb6 26. Tc5 Se6 27. Sxe6+ Lxe6 28. Tec1 Ke8 29. Sf4 Kd8 30. b4 Ta8 31. h5 Td6 32. Le2 g5 33. Sd3 1:0

Blitzschach-Partien

1. Blitzschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 0:1
 Valencia, 24. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5 exd5 5. Lf4 c6 6. e3 Ld6 7. Lxd6 Dxd6 8. Ld3 Se7 9. f3 b6 10. Sge2 La6 11. e4 f6 12. exd5 Lxd3 13. Dxd3 cxd5 14. 0–0  0–0 15. f4 f5 16. Kh1 a6 17. Sg1 Sd7 18. Sa4 b5 19. Sc5 Sxc5 20. dxc5 Dxc5 21. Tac1 Dd6 22. Tfe1 Tac8 23. Txc8 Txc8 24. Sf3 Tc4 25. g3 Te4 26. Tc1 h6 27. Sd2 Te6 28. Sb3 Db4 29. Dc3 Dxc3 30. bxc3 Te2 31. Ta1 Tc2 32. Sc5 Txc3 33. Sxa6 d4 34. Sb4 Sc6 35. Sxc6 Txc6 36. Tb1 Tc2 37. Td1 Tc4 38. Kg2 Kf7 39. Kf3 Ke6 40. Te1+ Kd6 41. Te8 Tc3+ 42. Ke2 Kd5 43. Kd2 Ta3 44. Td8+ Ke4 45. Te8+ Kf3 46. Te5 Txa2+ 47. Kd3 b4 48. Txf5 Txh2 49. Tf7 b3 50. Txg7 b2 51. Tb7 Kxg3 52. f5 Tf2 53. Kxd4 h5 54. f6 h4 55. f7 Txf7 56. Txb2 h3 57. Tb8 Tf4+ 58. Ke3 h2 59. Tb1 Tf3+ 60. Ke4 Kg2 0:1

2. Blitzschach-Partie 

 Karpow–Kasparow ½:½
 Valencia, 24. September 2009
 Angenommenes Damengambit, D22
 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 a6 4. e3 b5 5. a4 Lb7 6. b3 e6 7. axb5 axb5 8. Txa8 Lxa8 9. bxc4 bxc4 10. Lxc4 Sf6 11. 0–0 Sbd7 12. La3 Lxa3 13. Sxa3 0–0 14. Le2 c5 15. dxc5 Da5 16. Sc4 Dxc5 17. Dd4 ½:½

3. Blitzschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Valencia, 24. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4 c6 5. e3 Ld6 6. Lxd6 Dxd6 7. cxd5 exd5 8. Ld3 Se7 9. f3 Sf5 10. Dd2 Dh6 11. Lxf5 Lxf5 12. Sge2 Sa6 13. 0–0–0 0–0–0 14. g4 Ld7 15. h4 Dd6 16. Sf4 Kb8 17. The1 h6 18. Sd3 f6 19. h5 The8 20. a3 Sc7 21. Df2 Lc8 22. Kb1 b6 23. Ka1 La6 24. Sf4 Se6 25. Sg6 c5 26. Sh4 cxd4 27. exd4 Sf4 28. Sf5 Dc7 29. Dd2 Txe1 30. Txe1 Td7 31. Te3 Kb7 32. b3 Dc6 33. Kb2 Tc7 34. a4 Se6 35. Sa2 Dd7 36. Sb4 Lf1 37. De1 a5 38. Txe6 axb4 39. Te7 Dc6 40. Txc7+ Dxc7 41. Dxb4 Le2 42. Df8 Lxf3 43. Sd6+ Kc6 44. Sb5 Dh2+ 45. Ka3 Lxg4 46. De8+ Kb7 47. De7+ Kb8 48. Dd8+ Kb7 49. Dxd5+ Kc8 50. Dg8+ Kd7 51. Dxg7+ 1:0

4. Blitzschach-Partie 

 Karpow–Kasparow 0:1
 Valencia, 24. September 2009
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D72
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. Lg2 Lg7 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5 0–0 9. 0–0 e6 10. Sec3 Sa6 11. a4 Sb4 12. Le3 Ld4 13. Lxd4 cxd4 14. Sa2 Sxa2 15. Txa2 e5 16. Sd2 a5 17. Db3 Dd6 18. f4 f6 19. fxe5 fxe5 20. Txf8+ Kxf8 21. Sf3 Sd7 22. Da3 Ke7 23. Ta1 Dxa3 24. bxa3 Kd6 25. Sg5 h6 26. Sf7+ Ke7 27. Sxh6 Sf6 28. Tf1 Ta6 29. h3 Ld7 30. g4 Lxa4 31. g5 Sh5 32. Tf7+ Ke8 33. Txb7 d3 34. Lf3 d2 35. Sg4 Lc2 36. Se3 0:1

5. Blitzschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Valencia, 24. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4 Sf6 5. e3 0–0 6. Tc1 dxc4 7. Lxc4 a6 8. Ld3 Ld6 9. Lg5 h6 10. Lh4 Sbd7 11. Sf3 Le7 12. 0–0 c5 13. dxc5 Sxc5 14. Lb1 Dxd1 15. Tfxd1 Te8 16. Se5 b5 17. Sc6 Lf8 18. f3 g5 19. Lf2 Ld7 20. Se5 Lc8 21. e4 b4 22. Se2 Scd7 23. Sc4 a5 24. Sd6 Lxd6 25. Txd6 Se5 26. Sd4 La6 27. Lg3 Sfd7 28. Sc6 Tac8 29. Tcd1 Txc6 30. Txc6 Sxc6 31. Txd7 Tc8 32. Tc7 Txc7 33. Lxc7 Kf8 34. Kf2 Ke7 35. Ke3 f6 36. Lc2 Kd7 37. Lb6 Lc4 38. b3 Lb5 39. g3 Kc8 40. f4 h5 41. h4 g4 42. Lc5 Kb7 43. Lf8 Sb8 44. Le7 Sd7 45. Ld3 Lxd3 46. Kxd3 Kc6 47. Kc4 Sb6+ 48. Kd4 Sd7 49. Ld8 Kb5 50. f5 exf5 51. exf5 a4 52. Le7 a3 53. Kd5 Se5 54. Lxf6 Sd3 55. Ld4 Sc1 56. f6 1:0

6. Blitzschach-Partie 

 Karpow–Kasparow 0:1
 Valencia, 24. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D35
 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 e6 4. cxd5 exd5 5. Sc3 c6 6. Lg5 Lf5 7. Db3 Sbd7 8. Dxb7 Tb8 9. Dxc6 Txb2 10. g4 Tb6 11. Lxf6 gxf6 12. Da4 Lb4 13. Tc1 Le4 14. a3 Lxc3+ 15. Txc3 Tb1+ 16. Kd2 0–0 17. Lg2 Tb2+ 18. Ke1 Sb6 19. Dc6 Sc4 20. Txc4 Tb6 21. Dc5 dxc4 22. Kd2 Tb2+ 23. Ke3 Te8 24. g5 Tb5 25. Dxa7 Lxf3+ 26. Kxf3 Dd5+ 0:1

7. Blitzschach-Partie 

 Kasparow–Karpow 1:0
 Valencia, 24. September 2009
 Abgelehntes Damengambit, D31
 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4 Sf6 5. e3 0–0 6. Tc1 Sbd7 7. cxd5 exd5 8. Sf3 c6 9. h3 Te8 10. Ld3 Sf8 11. 0–0 Sg6 12. Lh2 Ld6 13. Lxd6 Dxd6 14. Dc2 Le6 15. a3 a5 16. Sa4 Sd7 17. Tb1 Sgf8 18. b4 axb4 19. axb4 b5 20. Sc5 Sb6 21. Ta1 f6 22. Sxe6 Dxe6 23. Sd2 Sc4 24. Sb3 De7 25. Sc5 g6 26. e4 Kg7 27. Dc3 Sd7 28. exd5 cxd5 29. Txa8 Txa8 30. Te1 Df7 31. Se6+ Kg8 32. Sc7 Tb8 33. Le2 Sdb6 34. Sxb5 Te8 35. Lf1 Dd7 36. Txe8+ Dxe8 37. Sa3 Dc6 38. b5 Dc7 39. Sc2 Kg7 40. Se3 Dd6 41. g3 h5 42. h4 f5 43. Lxc4 dxc4 44. d5+ Kh7 45. Dd4 Sd7 46. Sxc4 Db4 47. d6 Dxb5 48. Sd2 Dc6 49. Sc4 Db5 50. Se3 Db1+ 51. Kg2 Db7+ 52. Dd5 Dxd5+ 53. Sxd5 Kg7 54. Kf3 Kf7 55. Sc7 Se5+ 56. Kf4 Sc4 57. d7 Ke7 58. Kg5 Sd2 59. Kxg6 Se4 60. Kxf5 Sxf2 61. Se6 Kxd7 62. Sf4 Ke7 63. Sxh5 Kf7 64. g4 Sd1 65. Sf4 Se3+ 66. Kg5 Kg7 67. h5 Sc4 68. Sd3 Sd6 69. Sc5 Sf7+ 70. Kf4 Kh6 71. Se4 Sd8 72. Ke5 Sc6+ 73. Kf6 Sb4 74. Sc3 Sd3 75. Sd5 Sc5 76. Kf5 Sb3 77. Sf4 Sd4+ 78. Kf6 Sf3 79. Sd3 Sh2 80. Kf5 Sf3 81. Se5 Sd2 82. Kf4 Sb3 83. Sf7+ Kg7 84. Sd6 Sd4 85. g5 Se6+ 86. Kg4 Kh7 87. Sf5 Sf8 88. Sh4 Se6 89. Sg2 Kg7 90. Sf4 Sd4 91. h6+ Kh7 92. Kh5 Sf5 93. g6+ Kg8 94. Kg5 Se3 95. Sh5 Sd5 96. Sf6+ 1:0

8. Blitzschach-Partie 

 Karpow–Kasparow ½:½
 Valencia, 24. September 2009
 Grünfeld-Indische Verteidigung, D72
 1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5 0–0 9. 0–0 e6 10. Sec3 Sa6 11. a4 Sb4 12. Le3 Ld4 13. Lxd4 cxd4 14. Sb5 exd5 15. a5 Sc4 16. exd5 Ld7 17. S5a3 Dxa5 18. Dxd4 Sd6 19. Sd2 Db6 20. Dxb6 axb6 21. Sdc4 Sxc4 22. Sxc4 Lb5 23. Sxb6 Lxf1 24. Sxa8 Lxg2 25. Kxg2 Sxd5 ½:½

Weblinks 
 Ergebnisse des Schnellschachmatches bei chessgames.com
 Ergebnisse des Blitzschachmatches bei chessgames.com

Einzelnachweise 

Schachwettbewerb
Schach (Spanien)
Sportveranstaltung in Valencia
Schachveranstaltung 2009